BTA peut faire référence à :
 BTA, un type de courant à basse tension ;
  ;
 Beat them all ;
 Brigade territoriale autonome, dans la Gendarmerie.
 bureau technique applicatif, dans une DSI ; 
 boite de transmission arrière, dans le cadre d'un hélicoptère ;
 brevet de technicien agricole, un diplôme de niveau IV délivré par les lycées d'enseignement général et technologique agricole ;
 BTA, un logiciel d'éditique.

Voir aussi 
 BTA-6, un télescope optique de l'Observatoire spécial d'astrophysique en Russie